Doba (Xarja) — cidade dos Emirados Árabes Unidos
 Doba (Fujeira) — cidade dos Emirados Árabes Unidos
 Rio Doba — rio da Romênia
 Doba (Satu Mare) — cidade da Romênia

Desambiguações de topônimos